David může označovat:

obecně
 David – mužské osobní jméno

osoby
 David (biblická postava) – starověký izraelský král, otec krále Šalomouna
 David I. Skotský (1085–1153) – skotský král v letech 1124–1153
 David II. Skotský (1324–1371) – skotský král v letech 1329–1371

příjmení osob
 viz David (příjmení)

geografický pojem
 Mišmar David – izraelský kibuc
 Sde David – izraelská vesnice
 David (Panama) – město v Panamě
 David (distrikt) – distrikt v Panamě

v kultuře
 Michelangelův David – socha Michelangela Buonarrotiho;
 David – socha od Berniniho;
 David – socha od Donatella;
 David – socha od Verrocchia;
 David (hudební drama) – hudební drama Jana Nepomuka Augustina Vitáska;
 David (film) – český film (2015), režie: Jan Těšitel
 David a Goliáš – biblický příběh;
 David a Goliáš (píseň) – píseň Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce a Jana Wericha inspirovaná tímto příběhem;

další
 David – odrůda hrušně

Související články 
 Davídek
 Davídka (rozcestník)
 Davidson

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - panovník